Вели́кая Пи́саревка, до 1950-х Больша́я Пи́саревка () — посёлок городского типа, Великописаревский поселковый совет, Великописаревский район, Сумская область, Украина.

Является административным центром Великописаревского поселкового совета, в который, кроме того, входит село
Пономаре́нки.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Великая Писаревка находится на левом берегу реки Во́рскла,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Алекса́ндровка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Ямное.
на противоположном берегу — сёла Луговка, Стреле́цкая Пушка́рка и Вольно́е.

Река в этом месте извилиста, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 Территория современной Великой Писаревки была заселена уже во II—VI веках. На околице поселка обнаружен раннеславянский могильник черняховской культуры, на юго-запад от околицы, на береге Ворсклы, обнаружено также поселение бронзового и раннего железного века.
 1662 — дата основания.
 В конце XVII века здесь находились хутора, которые подчинялись одному из укреплений Белгородской оборонной линии — городу Вольный, позже Большая Писаревка была слободой Богодуховской сотни Ахтырского полка.
 Первое письменное упоминание о селении Большая Писаревка относится к 1732 году.
 Большая Писаревка была центром народного кобзарского искусства на Слобожанщине. Ещё во второй половине XVIII века здесь учредили пристанище для слепых бандуристов. Отсюда вышли кобзари: Е. X. Мовчан (1898—1968), С. А. Пасюга (1862—1933), Г. С. Кожушко (1879—1924). К 80-летию со дня рождения Е. X. Мовчана в Писаревке был открыт ему памятник.
 В 1765—1780 годах слобода Большая Писаревка входила в Харьковскую провинцию Слободско-Украинской губернии, в 1780 году была включена в состав Богодуховского уезда Харьковской губернии.
 Согласно описанию Богодуховского уезда, в 1814 году слобода принадлежала князю Юсупову, который учредил здесь мануфактуру по изготовлению суконной пряжи. Крестьяне также занимались ремеслами — чесанием шерсти, бондарством, кузнечеством и промыслами — изготовлением полотна и сукна, а также чумаковали.
 В середине XIX века слобода стала центром Больше-Писаревской волости.
 В 1898 году в Большой Писаревке численность населения составляла 6948 человек, действовали три церкви (Николаевская, Покровская и Успенская) и ежегодно проходили шесть ярмарок.
 Во время революции 1905 года в ноябре 1905 года в селе имело место выступление крестьян.
 В январе 1918 года в Большой Писаревке была установлена Советская власть.
 В 1923 году село стало районным центром Больше-Писаревского русского национального района Харьковской губернии, затем Богодуховского округа, затем Ахтырского округа, затем Харьковского округа УССР, затем Харьковской области, с 1939 — Сумской области.
В ходе Великой Отечественной войны 19 октября 1941 года село оккупировали немецкие войска, в условиях оккупации на территории района действовал партизанский отряд, командиром которого был П. К. Гараганенко, комиссаром — И. А. Зимин, начальником штаба — В. Ф. Петренко.

В 1959 году Писаревка получила статус посёлок городского типа.

В 1968 году в пгт. проживало 6,5 тыс. человек, действовали завод строительных материалов и маслодельный завод.

В 1977 году численность населения составляла 5,8 тыс. человек, здесь действовали крахмальный завод, комбикормовый завод, хлебокомбинат, цеха ахтырских маслозавода и пищекомбината, межколхозная строительная организация, комбинат бытового обслуживания, лесничество, три общеобразовательных школы, музыкальная школа, больница, Дом культуры, кинотеатр и две библиотеки.

В январе 1989 года численность населения составляла .

После провозглашения независимости Украины здесь был создан таможенный пост «Великая Писаревка», который подчинён Сумской таможне и находится в зоне ответственности Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь маслозавода и райагрохимии.

В 1997 году находившееся в посёлке ПТУ № 44 было ликвидировано.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 4481 человека.

Во время вторжения России на Украину Великая Писаревка на некоторое время оказалась под контролем российских войск. От боевых действий пострадали памятник и братская могила советских солдат. Освобождена в ходе контрнаступления на северо-востоке страны.

Экономика 
 Молочно-товарные фермы.
 Великописаревский завод продтоваров.
 Великописаревский маслозавод.
 Великописаревский агролесхоз, ГП.
 «Добробут», ООО.
 «Витафарм», ООО.
 ЧСП «Дружба».
 Свитанок, фермерское хозяйство.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІІ ст. им. Героя Советского Союза И. М. Середы.
 Ахтырский профессиональный лицей, Великописаревский филиал.
 Музей истории.
 Дом культуры.
 Станция юннатов.

Транспорт 
Через посёлок проходят автомобильные дороги  и .

В 33 км от посёлка находится станция Кириковка на линии Сумы — Богодухов.

Средства массовой информации 
 районная газета «Ворскла»

Религия 
 Свято-Покровская церковь.

Известные люди 
 В селе родился и жил Герой Советского Союза М. П. Мирошник.

Ссылки 
 Сайт Великописаревской организации Компартии Украины
 Неофициальный сайт Великая Писаревка

Примечания